LE peut faire référence à :
 LE, nom de scène de la rappeuse et chanteuse sud-coréenne Ahn Hyo-jin ;
 Les Engagés, parti politique belge;
 l'Espagne, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 la province de León, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole ;
 le Liban, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.

le peut faire référence à :
 le, un article défini en français ;
 lè, transcription pinyin de plusieurs caractères chinois tels que  (à ne pas confondre avec 乐/樂 prononcé yuè qui signifie « musique ») et .

Voir aussi